Säms socken kan syfta på:

Norra Säms socken i Västergötland
Södra Säms socken i Västergötland